Михаи́л Миха́йлович Па́влов:
 Павлов, Михаил Михайлович (в монашестве Макарий; 1867—после 1923) — деятель обновленчества, епископ Русской Православной Церкви.
 Павлов, Михаил Михайлович (род. 1954) — советский и российский режиссёр театра, сценарист педагог.
 Павлов, Михаил Михайлович (род. 1962) — молдавский футболист, нападающий.